Tavo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tavo, vattendrag, Abruzzo, Fiume Tavo, 
 Tavo, Padova, ort, Veneto, Provincia di Padova, 

Robotskapade Italienförgreningar